De Rally van Finland 1986, formeel 36th 1000 Lakes Rally, was de 36e editie van de rally van Finland en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1986. Het was de 156e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Fin
Rally van Finland